Зёрново — промежуточная железнодорожная станция 4 класса Конотопской дирекции Юго-Западной железной дороги. Расположена в городе Середина-Буда Сумской области Украины, на границе с Россией (Суземский район Брянской области) — железнодорожный погранично-пропускной пункт «Зёрново» Сумского пограничного отряда Восточного регионального управления ГПСУ. Стыковочная станция с Московской железной дорогой ОАО «РЖД».

История 
В 1895 году через Середину-Буду была проложена узкоколейка общего пользования Ворожба — Середина-Буда. Ранее она принадлежала Московско-Киево-Воронежской железной дороге. В начале XX века через город прошла железнодорожная линия, соединившая Навлю со станцией Конотоп на линии Льгов — Киев, её строительство велось с 1905 по 1907 год.

В 1992 году станция была передана от Брянского отделения Московской железной дороги Конотопскому отделению Юго-Западной железной дороги.

В марте 2003 года было прекращено движение международных пригородных поездов на участке Суземка — Зёрново.

Интересные факты 
Несмотря на то, что станция находится на территории Украины в городе Середина-Буда, своё название станция получила по прилегающему к этому городу селу Зёрново, находящемуся в настоящем времени уже на территории Брянской области России.

Пассажирское сообщение 
 Международное
 Поезд № 62/61 Херсон, Николаев — Москва-Киевская.
 Внутриукраинское:
 Региональный поезд № 813/814 Зёрново — Киев-Пассажирский — Фастов
 Пассажирский поезд «Северный экспресс» № 327/328 Зёрново — Сумы.
 Пригородные электропоезда сообщением Конотоп — Зёрново.

См. также 
 Юго-Западная железная дорога

Примечания 

Станции Юго-Западной железной дороги